Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ABN AMRO World Tennis Tournament 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie ein Paar im Doppel, welche in je zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 15 Spieler bzw. vier Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Februar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 123 kB)
  (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Rotterdam